Локальная яркость:

 Яркость отдельного объекта из группы или некоторого участка объекта.
 Локальная яркость в экспонометрии — величина, полученная при измерении яркости объектов фотографической или киносъёмки в пределах небольшого (по сравнению с углом охвата съёмочного объектива) угла. Обычно измерение производят по сюжетно важным деталям сцены.

См. также 
 Экспонометр

Источники